Chat Noir, franska för svart katt kan syfta på:

 Le Chat Noir – kabaré i Paris verksam 1881-1897
 Le Chat Noir (tidskrift) – veckotidning som gavs ut av kabaré Le Chat Noir
 Chat Noir (Oslo) – teater i Oslo, grundad 1912
 Chat Noir – huvudperson i den franska animerade serien Miraculous: Ladybug & Cat Noir på äventyr

Se även 
 Svart katt (olika betydelser)
 Black Cat (olika betydelser)